Оберталь () — коммуна в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Санкт-Вендель. Население составляет 6436 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 23,86 км². Официальный код — 10 0 46 116.

Община подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара